Ichihara (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Ichihara (Kioto), een wijk in de Japanse stad Kioto